Чемпионат Европы по футболу 1984 среди юношей до 16 лет — Второй розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в ФРГ с 3 по 5 мая 1984 года. В чемпионате принимали участие четыре сборные. Чемпионом впервые стала сборная ФРГ.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовали два этапа: отборочный раунд и четвертьфиналы. В течение этих раундов 27 команд выявили 4 из них, которые прошли в финальную часть.

Участники 

СССР: вратари — Альгимантас Калинаускас («Жальгирис»), Дариус Казлаускас (СДЮШОР Каунас); защитники — Артур Мирзоян («Арарат»), Александр Дюльдин (Спортинтернат Киев), Сергей Пасько («Кайрат») Сергей Широкий («Динамо» Мн); полузащитники — Фёдор Гаглоев («Спартак» Ордж.), Степан Багдасарян и Артак Карапетян (оба – «Арарат»), Игорь Скляров (СКА Р/Д), Марат Минибаев («Локомотив» Члб), Сергей Шматоваленко («Черноморец»); нападающие — Александр Гущин («Динамо» К), Роландас Бубляускас («Жальгирис»), Олег Крушин («Текстильщик» Ив), Георгий Чинчараули («Локомотив» Тб).
Главный тренер — Анатолий Бышовец. Помощник главного тренера – Валерий Хомутский.

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1984 году
Спорт в Германии в 1984 году
Чемпионаты Европы в ФРГ
Май 1984 года
Международные соревнования по футболу в Германии
Чемпионаты Европы в 1984 году